Rövarholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rövarholmen (vid Mjösund, Kimitoön), 
 Rövarholmen (vid Lövö, Kimitoön),

Se även
Rövarholm
Rövarholmarna
Rövarns holme

Robotskapade Finlandförgreningar